Ханий дук — бывшее ауховское селение в Казбековском районе Дагестана.

Село Ханий дук основано было чеченцами-аккинцами. Название переводится с чеченского, как «лесной хребет».

География 
Селение располагалось в верховьях реки Акташ, к югу от города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: к севере — сёла Калининаул и Ленинаул, к юго-западу село Алмак.

Примечания 

Населённые пункты Казбековского района
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана